Preusmjeri Nacrt:LCROSS